Цинциннати Редс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 76 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 12
 Поражений: 10
 Процент побед: 54.55
 Очков набрано: 107
 Очков пропущено: 113

Май 

 Игр: 29
 Выигрышей: 18
 Поражений: 11
 Процент побед: 62.07
 Очков набрано: 133
 Очков пропущено: 128

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 156

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 170

Август 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 163

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 137
 Очков пропущено: 171

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 1
 Поражений: 2
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 6
 Очков пропущено: 6

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Цинциннати Редс
МЛБ в сезоне 2004